Praiagrandensi – abitanti di Praia Grande (San Paolo)
Praiagrandensi – abitanti di Praia Grande (Santa Catarina)